Verseghy se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Klara Verseghy
 Klára Verseghy